Nemanja Arnautović (1990) – cestista serbo
Marko Arnautović (1989) – calciatore austriaco
Vladimir Arnautović (1971-2015) – cestista serbo